Niemcy:
 Gossel - część gminy (Ortsteil) Geratal w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Osoby:
 Karl Gossel - niemiecki polityk

Zobacz też:
 Gosel